Змагання з регбі на візках на літніх Паралімпійських іграх 2016 заплановані на 7-18 вересня та пройдуть на стадіоні Арена Каріока 1.

Змагання

Група А

|}

Група Б

|}

Медалісти

Примітки

Регбі на візках на літніх Паралімпійських іграх
Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2016